Красивка — топоним в России:

Населённые пункты  
 Красивка — деревня в Терновском районе Воронежской области.
 Красивка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Красивка — село в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Красивка — село в Пичаевском районе Тамбовской области.
 Красивка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Красивка — деревня в Чернском районе Тульской области.

Река 
 Красивка — река в России, протекает в Тамбовской области.